Церковь Георгия Победоносца (Покрова Пресвятой Богородицы) на Псковской горе — православный храм в Тверском районе Москвы. Относится к Иверскому благочинию Московской епархии Русской православной церкви.

Главный престол освящён в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы, приделы — во имя Георгия Победоносца и во имя святителя Петра, митрополита Московского.

История 
Пятиглавая церковь Георгия Победоносца была построена в 1658 году. В 1818 году к ней были пристроены трапезная и колокольня, резко контрастирующие с основным зданием церкви из-за своего готического стиля.

Духовенство 
 Настоятель храма — протоиерей Вячеслав Шестаков

Святыни храма 
 Список Казанской иконы Божией Матери
 Иконы святителя Спиридона Тримифунтского
 Икона праведного воина Феодора Ушакова
 Икона мученицы Людмилы Чешской с мощами святых угодников
 Ковчежец с мощами великомученика Георгия Победоносца

Примечания

Ссылки 
 Описание церкви на ronde.ru
 Церковь Георгия Победоносца на russian-church.ru
 Церковь Георгия Победоносца на sobory.ru
 Патриаршее подворье храмов в Зарядье

Москва
Храмы Иверского благочиния
Москва
Москва
Церковь Георгия
Храмы Китай-города
Здания и сооружения, заложенные в 1657 году
Храмы, построенные в 1658 году в России
Культовые сооружения России, построенные в 1650-е годы
1650-е годы в Москве
1658 год в России